Miejscowości w USA:
 Olive Branch – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Alexander
 Olive Branch – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie DeSoto